Personen
 Eelse Kingma (1859-1935), Nederlands burgemeester
 Harmen Kingma (1907-1977), Nederlands verzetsman
 Herre Kingma (1948), Nederlands cardioloog
 Hylke Jans Kingma (1708-1782), Nederlands ondernemer
 Jan Kingma (1927-2006), Nederlands politicus
 Jitske Kingma (1959), Nederlands schrijfster
 Jur Kingma (1945), Nederlands historicus
 Marten Kingma (1817-1900), Nederlands politicus en bestuurder
 Michael Kingma (1979), Australisch basketballer
 Nienke Kingma (1982), Nederlands roeier
 Paul Kingma (1931-2003), Nederlands kunstenaar
 Piet Kingma (1926-1994), Nederlands componist en dirigent